Il doppio  del Baden Open 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Daniel Köllerer e Frank Moser erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Rameez Junaid e Philipp Marx hanno battuto in finale 7–5, 6–4 Tomasz Bednarek e Aisam-ul-Haq Qureshi.

Teste di serie 

 Rameez Junaid /  Philipp Marx (campioni)
 Tomasz Bednarek /  Aisam-ul-Haq Qureshi (finale)

 Olivier Charroin /  Nicolas Tourte (primo turno) 
 Serhij Bubka /  Denis Matsukevich (semifinali)

Tabellone

Note 
 

Baden Open 2009